Sfinx (mythologie), een mythologisch wezen

Vernoemd
 Sfinx van Gizeh, het grootste en bekendste beeld van een sfinx ter wereld
Verder
 Sfinx (Amsterdam), een bouwwerk in Amsterdam
 Sfinx (Harry Potter), een wezen uit de Harry Potter-boeken van de Britse schrijfster J.K. Rowling
 Sfinx (boek), een boek geschreven door de Amerikaanse schrijver Robin Cook
 Sfinks (festival), een muziekfestival in Boechout

Zie ook
Sphynx (doorverwijspagina)